NYq steht für:
 Paul Klapper Library (RISM-Bibliothekssigel: US-NYq), Queens College, City University of New York

nyq steht für:
 Nayini (ISO-639-3-Code), Nordwest-Iranische Sprache

Abkürzung